Oudenrijn (Utrecht), voormalige gemeente, thans deel van de gemeente Utrecht
 Polder Oudenrijn, polder in de gelijknamige vroegere gemeente 
 Knooppunt Oudenrijn, verkeersknooppunt gelegen in de gemeente Utrecht, vóór 1954 in de gemeente Oudenrijn.

Zie ook
 Oude Rijn (Utrecht-Harmelen)